El Torneig de Metz 2009, també conegut com a Open de Moselle 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre del 2009 al Arènes de Metz de Metz, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009